Целепис — греческая фамилия.

Известные носители 
 Целепис, Георгиос (род. 1999) — греческий футболист. 
 Целепис, Панайотис — кипрский футболист.

 Целепис — прозвище Иоанна Комнина, сына византийского аристократа Исаака Комнина.